Asimilacija je pojem iz povsem različnih znanstvenih ved, ki izvira iz latinske besede similis (podobno) oz. iz samostalnika assimilatio, ki označuje proces s katerim nekaj postane podobno (tranzitivno in intranzitivno), prilagoditev, assimilare (glagol) prilagoditi/prilagajati, prilagoditi/prilagajajati se, asimilirati (nekaj ali nekoga), asimilirati se.

 asimilacija (sociologija): proces prilagajanja posameznika na značilnosti neke družbene skupine
 asimilacija (ekologija): privzemanje snovi, ki jo organizem dobi iz okolja, in presnova v telesu lastne snovi
 asimilacija (fonologija): jezikovni proces, s katerim glas postane podoben sosednjemu glasu
 asimilacija (kolonializem): politika zlasti Francije in Portugalske za časa kolonializma, s katerio so si države ustvarile evropske elite v njihovih afriških kolonijah 
 asimilacija (psihologija): integracija predmeta človeške izkušnje v kognitivno shemo
 asimilacija (meteorologija): integracija satelitskih in drugih daljinskih meritev v refenčne izračune klimatskih modelov
 asimilacija (kulturna): je socio-politični odgovor na demografsko večetničnost, ki vzpodbuja asimilacijo etničnih manjšin v prevladujočo kulturo
 asimilacija (strukturna): proces, v katerem narodna manjšina doseže enakopraven položaj z večinskim narodom v političnem, gospodarskem in kulturnem življenju